Miejscowości w USA:
 Boothbay Harbor – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Boothbay Harbor – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Boothbay Harbor (ang. Boothbay Harbor Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln